Bega kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bega (ort), New South Wales, Bega Valley,

Fiji 

 Beqa, ö, Centrala divisionen,

Tyskland 

 Bega, vattendrag, Nordrhein-Westfalen, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar